Цимент може да се отнася за:
 Цимент, обичайното наименование на портландцимента
 Пуцоланов цимент
 Глиноземен цимент (алуминиев цимент)
 Тампонажен цимент
 Зъболекарски цимент
 Цимент (роман), роман от Фьодор Гладков